New Shores () — четвёртый полноформатный альбом швейцарской симфоник-метал-группы Lunatica, выпущен 27 февраля 2009 года.

Список композиций

Участники записи 
Основной состав
 Andrea Datwyler — вокал
 Marc Torretti — гитара
 Sandro d’Incau — гитара
 Emilio MG Barrantes — бас-гитара
 Alex Seiberl — клавишные
 Ronny Wolf — ударные

Приглашённые музыканты
 John Payne — вокал
 Oliver Hartmann — бэк-вокал
 Tiffany Kirkland — бэк-вокал
 Sascha Paeth — бэк-вокал
 Amanda Somerville-Scharf — бэк-вокал

Примечания 

Альбомы Lunatica
Альбомы Napalm Records